Rejon basztański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1926, ma powierzchnię 1706 km² i liczy około 41 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Basztanka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 miejska rada i 19 silskich rad, obejmujących w sumie 60 miejscowości.

Miejscowości rejonu